Sant Josep de la Muntanya (Tortosa), ermita a Tortosa (el Baix Ebre) 
 Sant Josep de la Muntanya o mas de Sant Josep, edifici a la Selva del Camp (el Baix Camp)
 Santuari de Sant Josep de la Muntanya, edifici neoromànic amb elements modernistes al barri de la Salut (Gràcia, Barcelona) 
 Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya, institut religiós femení